Aluze může být:

 Aluze – literární pojem
 Aluze – český literární časopis
 Aluze (Saône-et-Loire) – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire
 H_aluze – český literární časopis